Pohled ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Pohled, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
Pohleď, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
Pohled, Ortsteil von Mladoňovice, Okres Chrudim

Dolní Pohleď, Gemeinde im Okres Kutná Hora
Horní Pohleď, frühere Name der Gemeinde Pohleď, Okres Havlíčkův Brod